Jahresarbeit bezeichnet:
 in der Energiewirtschaft die von einer Anlage innerhalb eines Jahres erzeugte oder verbrauchte Energie, siehe Arbeit (Physik)
 in verschiedenen Schulen und Hochschulen eine als Besondere Lernleistung oder Kompetenznachweis zu erstellende Facharbeit oder wissenschaftliche Arbeit 
 insbesondere an Waldorfschulen, siehe Jahresarbeit (Waldorfschule)

Siehe auch:
 Jahresarbeitszahl
 Jahresarbeitszeit